Il existe dans le monde différentes routes A4 :
  Capricorn Highway, une route australienne
  Route britannique A4, reliant Londres à Bristol
  Route lettone A4, reliant Baltezers à Saulkalne
  Route lituanienne A4, reliant Vilnius à la frontière biélorusse
  Route nord-irlandaise A4, reliant Craigavon à Belcoo

Voir aussi